NOAR steht für:
 New Orleans Art Review, zweimonatlich erscheinende Kunstzeitschrift in New Orleans
 NOAR Linhas Aéreas, brasilianische Regionalfluggesellschaft
 Norfolk Arthritis Register, weltweit größte regionale Studie zum Thema Arthritis

Abkürzung